Als Rhein-Klasse werden mehrere Klassen von Schiffen bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Flussmonitoren der Kaiserlichen Marine, siehe Rhein-Klasse (1872)
 eine Klasse von zwei Minentransportern der Kriegsmarine, siehe Rhein-Klasse (1934)
 eine Klasse von acht Tendern der Deutschen Marine, siehe Rhein-Klasse (1959)
 eine Klasse von vier Flusskreuzfahrtschiffen, siehe Rhein-Klasse (2017)